Dollfusentis är ett släkte av hakmaskar. Dollfusentis ingår i familjen Illiosentidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hakmaskar
Dollfusentis